Рвати је насеље у градској општини Обреновац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 2129 становника.

Демографија 
У насељу Рвати живи 980 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (37,7 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 383 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,16.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Обреновачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији